Латковский — фамилия; имеет женскую форму Латковская.
 Латковский, Андрей (род. 1951) — продюсер и гражданский муж Лаймы Вайкуле.
 Латковский, Викентий Казимирович (1899—1983) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Латковский, Сильвестр  (род. 1966) — польский кинорежиссёр-документалист, журналист, писатель.
 См. также 
 Лутковский